Kasperle ist:

 Kasper, eine Figur des Puppentheaters
 eine Fernsehsendung im ORF, siehe Kasperltheater (ORF)
 eine Figur in den Kinderbüchern von Josephine Siebe
 eine Comiczeitschrift aus dem Zauberkreis Verlag
 Kasperle (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kasperl
 Kasper (Begriffsklärung)